Ропухи (Ропухові) — родина земноводних ряду безхвості

Ропухи — село в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства